Óðr of Ódr (Od in het Noors, Deens en Zweeds) is de echtgenoot van Freya in de Noordse mythologie. Samen hebben ze de dochters Hnoss en Gersimi. Óðr is algemeen de god die afwezig is, tot droefenis van zijn vrouw, of de god die veel op reis is.

Het woord zelf betekent "wetend wezen, ziel" en wordt gebruikt in samenstellingen in de betekenis van "felheid, geestkracht, energie"  (van het Proto-Germaans *wōþuz). In die betekenis komt het overeen met het Griekse ενθουσιος, vanwaar "enthousiasme", "geestdrift" of "godsbevlogenheid". 

In de theorieën van Viktor Rydberg zou Óðr de zoon zijn van Orvandil en zou hij identiek zijn met verschillende andere figuren in de Noordse mythologie. Zo zien sommigen een overeenkomst tussen het godenkoppel Freya-Óðr en het koppel Frigg-Odin (zie Frigg: De connectie tussen Frigg en Freya en vergelijk de etymologie van Odin en zijn aard om rond te dwalen). Deze connectie is er omdat Frigg de moeder is van Freyja en ooit was ze de zuster/vrouw van Njordr onder de naam [Jord] (Na de Vanir-Aesir oorlog werd ze de vrouw van Odin en kreeg met hem al die kinderen die volgde, Waaronder Thor)

Stamboom

Zie ook 
 Germaanse goden

Noordse mythologie
Germaanse god